Запорожцы может означать:
 Запорожцы — жители Запорожья.
 Запорожские казаки, запорожцы — часть казачества на территории современной Украины.
 «Запорожцы» («Запорожцы пишут письмо турецкому султану») — картина русского художника Ильи Репина.
 Запорожцы — село, Черкащанский сельский совет, Миргородский район, Полтавская область, Украина.

См. также 
 Запорожье
 Запорожец
 Запорожец за Дунаем